Alexandra Putra – polska pływaczka
 Krzysztof Putra – polski polityk
 Tomasz Putra – polski rugbysta, trener
 Putra – król Malezji